Peuppus ist der Familienname folgender Personen:

 Jakob Peuppus (1859–1905), bayerischer Militärmusiker und Kapellmeister
 Martin Peuppus (1882–1965), bayerischer Kapellmeister